Smyczyna – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Lipno
 Smyczyna – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Lipno